

XV secolo 
 1415 Tangeri portoghese
 1431 Azzorre portoghesi
 1433 I navigatori portoghesi superano Capo Bojador
 1441 Primo carico di schiavi neri di cui si è a conoscenza
 1444 I navigatori portoghesi raggiungono il Capo Verde
 1479 Isole Canarie spagnole
 1481 I portoghesi si installano ad Elmina costruendovi un forte
 1487 I navigatori portoghesi raggiungono il Capo di Buona Speranza
 Angola portoghese
 1498 I navigatori portoghesi raggiungono l'India (Calicut)

XVI secolo 
 1503 Sultanato di Zanzibar portoghese
 1509 Giamaica e Orano spagnole
 1510 Daman, Diu, e Goa portoghesi
 1511 Malacca portoghese
 1515 Ormuz portoghese
 1518 Prima installazione portoghese a Ceylon
 1520 Eritrea, Mombasa, Timor portoghesi
 1521 Molucche portoghesi
 1521-1530 Portoghesi in Brasile
 1530 Bombay portoghese
 1536 Gli spagnoli sul Río de la Plata
 1540 Gli spagnoli in Cile
 1542 Gli spagnoli creano il Vicereame del Perù
 1543 Isole Caroline spagnole
 1557 Macao portoghese
 1564-1571 Filippine spagnole (affidate al viceré del Messico)
 1578 Il Portogallo tenta di invadere il Marocco; sconfitto, decade, e nel 1580 (comprese le sue colonie) viene unito alla Spagna; Ceuta spagnola

XVII secolo 
 1602 Fondazione della Compagnia olandese delle Indie orientali
 1603 I francesi in Québec
 1604 I francesi in Cayenna
 1605 Ambon (Molucche) olandese 
 1606 Prime colonie inglesi in Virginia
 1607 Le Molucche passano dai portoghesi spagnoli agli olandesi
 1609 Ceylon olandese
 1616 Surat (India) olandese; Tranquebar danese
 1618-1648 Guerra dei trent'anni
 1619 Gli olandesi si installano a Batavia (odierna Giacarta)
 1621 Fondazione della Compagnia olandese delle Indie occidentali
 1623 Olandesi ed inglesi si scontrano ad Ambon; Ormuz passa dagli spagnoli (portoghesi) agli inglesi, Bandar Abbas ai portoghesi spagnoli; Saint Kitts e Nevis inglesi
 1624 Formosa olandese (fino al 1661); Barbados inglesi; olandesi fondano New Amsterdam
 1628 Barbuda inglese
 1630 Brasile e Angola olandesi
 1632 Montserrat inglese
 1635 Fondazione della Compagnia francese delle Indie occidentali; Martinica e Guadalupa francesi
 1637 Elmina (Costa d'Oro) olandese
 1638 Saint Lucia e Belize inglesi; Saint-Louis (Senegal) francese; Maurizio olandesi
 1639 Primi insediamenti inglesi in India
 1640-1668 Guerra di indipendenza del Portogallo contro la Spagna
 1641 La Malacca passa dai portoghesi agli olandesi
 1643 Russi sull'Amur
 1650 I portoghesi perdono l'Eritrea
 1652 Olandesi in Sudafrica
 1652-1654 Prima guerra anglo-olandese, scatenata dall'Atto di navigazione
 1654 Il Portogallo recupera le sue ex-colonie (tra cui Brasile e Angola)
 1655 Sant'Elena inglese
 1660-1674 Alleanza anglo-francese contro Olanda
 1661 Bombay inglese
 1664 Fondazione della Compagnia francese delle Indie orientali
 1665 Haiti francese
 1665-1667 Seconda guerra anglo-olandese
 1666 Bahamas inglesi
 1667 New Amsterdam ceduta da olandesi a inglesi (in cambio di Suriname), ribattezzata New York; Mosquitia inglese
 1670 Fondazione della Compagnia Danese delle Indie Orientali
 1672 Isole Vergini danesi
 1672-1674 Terza guerra anglo-olandese
 1674 Pondicherry e Chandernagore francesi
 1678 Alleanza anglo-olandese contro Francia
 1680 I portoghesi fondano la Colonia del Sacramento
 1682 Louisiana francese
 1683 Groß Friedrichsburg (costa d'Oro) colonia prussiana (abbandonata 1717)
 1684 La Francia vieta alle sue colonie di installare ulteriori stabilimenti di raffinazione dello zucchero
 1696 L'Inghilterra vieta alle sue colonie di esportare lana e suoi manufatti; Calcutta inglese
 1698 Il Sultanato di Zanzibar indipendente dai portoghesi
 1699 L'amministrazione delle colonie francesi affidata al ministero della marina

XVIII secolo 
 1700 Francesi in Québec: 15.000
 1710 L'amministrazione delle colonie francesi passa dal ministero della marina al bureau coloniale
 1713 Gli inglesi detengono il monopolio del commercio di schiavi (fino al 1750) (Trattato di Utrecht); Terranova e Nuova Scozia inglesi
 1715 Maurizio francesi
 1716 Gli spagnoli entrano in Texas
 1717 Gli spagnoli creano il Vicereame della Nuova Granada
 1731 Fondazione della Compagnia svedese delle Indie orientali
 1746 Madras francese
 1750 L'Inghilterra vieta alle sue colonie di lavorare il ferro (permesse solo barre)
 1754 Isole Aleutine russe
 1756-1763 Guerra dei sette anni
 1757 Le nuove conquiste inglesi in India (Calcutta, ecc) affidate alla Compagnia Inglese delle Indie Orientali
 1759 Francesi in quebec: 70.000
 1763 Fine del divieto per le colonie francesi di esportare melassa e rum (verso la Francia il divieto rimane)
 1766-1767 Apertura di porti franchi in colonie inglesi e francesi
 1767-1769 Prima guerra inglese contro il Mysore
 1775-1783 Guerra d'indipendenza americana
 1776 Gli spagnoli fondano San Francisco; creano il Vicereame del Río de la Plata
 1777 Fissato il confine tra Brasile portoghese e domini spagnoli
 1777-1782 Prima guerra inglese contro i maratthi
 1780-1784 Quarta guerra anglo-olandese
 1781 Seconda guerra inglese contro il Mysore
 1786 L'isola di Penang viene ceduta ai britannici
 1788 Prima installazione inglese in Australia
 1791 Alaska russa
 1799 Terza guerra inglese contro il Mysore; iniziano le guerre dei boeri contro i bantù

XIX secolo 
 1803-1805 Seconda guerra inglese contro i maratthi
 1804 Haiti indipendente
 1806 Sudafrica inglese
 1808 Sierra Leone inglese, diventa il rifugio degli schiavi fuggiti dalle navi contrabbandiere (commercio schiavi abolito nelle colonie inglesi dal 1807)
 1810 Uruguay indipendente
 1812 Gujarat inglese
 1816 Argentina indipendente
 1818 Gli inglesi sconfiggono definitivamente i maratthi
 1819 Singapore inglese; Grande Colombia indipendente; la Spagna cede la Florida agli USA
 1821 Messico e Perù indipendenti
 1822 Brasile indipendente
 1824-1826 Prima guerra anglo-birmana, Arakan e Tenasserim inglesi
 1830 I francesi sbarcano in Algeria
 1833 Abolizione della schiavitù nelle colonie inglesi
 1836-1837 Gran trek boero
 1838 Isola di Sumatra interamente olandese (escluso sultanato di Aceh)
 1839 Aden inglese
 1840 Unificazione delle provincie del Canada
 1839-1842 Prima guerra dell'oppio
 1841 Fort Ross ceduto dalla Russia alla Svizzera
 1842 Costa d'Avorio francese; Colonia del Natal inglese
 1843-1849 Espansione inglese nell'attuale Pakistan e Punjab
 1845 Danesi espulsi da Tranquebar
 1851 Costa del Benin francese
 1852-1853 Seconda guerra anglo-birmana, Pegu inglese
 1849-1857 I francesi si espandono in Cabilia (Algeria)
 1856-1860 Seconda guerra dell'oppio
 1854-1865 I francesi si espandono nel Senegal
 1859 Saigon francese
 1860 Vladivostok russa
 1862 Gibuti francese
 1863 Cambogia francese
 1867 La Russia cede l'Alaska agli Stati Uniti
 1869 Acquisto della baia di Assab da parte della società Rubattino per conto del Governo Italiano
 1871 Elmina (Costa d'Oro) ceduta da olandesi a inglesi
 1873 Sultanato di Aceh conquistato dagli olandesi (ma la guerriglia continua fino al 1903)
 1881 Tunisia francese
 1882 Egitto inglese. Il governo Italiano prende possesso ufficiale della baia di Assab. Nascita della Colonia Eritrea
 1885 Congresso di Berlino per la spartizione dell'Africa; Seconda guerra anglo-birmana Alta Birmania inglese
 1888 Sultanato di Obbia protettorato Italiano
 1889 Sultanato della Migiurtinia protettorato Italiano
 1890 Zanzibar inglese
 1891 Shaba belga nonostante le proteste del Portogallo
 1895 Conquista definitiva Italiana dell'altipiano Eritreo. 
 1896 Sconfitta Italiana ad Adua, rinuncia Italiana alla colonizzazione dell'Etiopia
 1898 Crisi di Fascioda

XX secolo 
 1902 Entente cordiale tra Francia e Gran Bretagna
 1908 Bali olandese; Nepal protettorato inglese. La Somalia diventa colonia Italiana

 1912 Tripolitania, Cirenaica e Dodecaneso Italiani
 1924 Il Regno Unito cede l'Oltregiuba all'Italia. Nascita della Colonia d'Oltregiuba
 1926 L'Oltregiuba viene inglobato nella Somalia Italiana
 1936 Etiopia Italiana, nascita dell'Africa Orientale Italiana

 1937 Aden colonia autonoma (prima amministrata dal residente in India)
 1939 Conquista Italiana dell'Albania

Colonialismo